Gomphurus är ett släkte av trollsländor. Gomphurus ingår i familjen flodtrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flodtrollsländor
Gomphurus